Regierung Kenny steht für folgende Regierungen in Irland:

 Regierung Kenny I, 2011 bis 2016
 Regierung Kenny II, 2016 bis 2017